Халькостибит — минерал из класса сульфосолей. Открыт в 1835 году в горном массиве Гарц (Германия)

История и название 
Халькостибит впервые был обнаружен в Вольфсберге в Саксонии-Анхальт. Впервые минерал был описан в 1835 году Иоганн Людвиг Карл Зинкеном и Генрихом Розе. Название новому минералу было дано из-за содержания меди («халькос») и сурьмы («стибиум»). Брат Генриха Розе — Густав Розе — дополнительно добавил краткое описание кристаллической морфологии.

Кристаллическая структура 
Халькостибит обладает орторомбической сингонией с параметрами ячейки a = 6.01Å, b = 14.5Å, c = 3.8Å (отношение a: b:c = 0.414 : 1 : 0.262) и объёмом элементарной ячейки V 331.15 Å³.

Образование и месторождения 
Как и все сульфосоли халькостибит образуется при гидротермальных процессах, завершающих формирование магматических и вулканических пород. При изменении и окислении халькостибит переходит в малахит и азурит.

Лучшие классические кристаллы добывают в месторождении Рар-эль-Анц (Марокко). Также месторождения халькостибита имеются в Аргентине, Азербайджане, Австралии, Боливии (Пулькайо), Китае, Канаде, Греции, Гренландии, Италии, Японии, Казахстане, Киргизии, Люксембурге, Мексике (Гуадалупе), Румынии (Бая-Сприе), Монголии, Новой Зеландии, Перу, России, Словакии, Испании (Гуэхар-Сьерра, Гранада), ЮАР, Таджикистане, Чехии, Тунисе, Украине, Венгрии, Узбекистане и США. Имеются сведения о нахождении минерала в Норвегии, но они или сомнительны, или не могут быть подтверждены.

См. также 
 Список минералов

Литература 
 Zincken, C. (1835): Ueber den Kupfer-Antimonglanz, eine neue Mineralgattung. Mit einem Zusatz von G. Rose.- Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie: 35: 357—361.
 Huot (1841): 1: 197.
 Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1944), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837—1892, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, Inc., New York. 7th edition, revised and enlarged: 433—435.

Ссылки 
 http://www.mindat.org/min-983.html

http://webmineral.com/data/Chalcostibite.shtml

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Chalcostibite

http://wiki.web.ru/wiki/Халькостибит

Сульфиды и сульфосоли (минералы)
Минералы меди
Минералы сурьмы